Kellner:
 (August) Friedrich Kellner (1885, Vaihingen an der Enz  1970, Lich), en tysk embedsmand (dommerfuldmægtig)
 Gyula Kellner (1871, Budapest  1940, Szolnok), en ungarsk atlet som deltog i de første moderne olympiske
 Alexander Korda,  (1893, Pusztatúrpásztó  1956, London), en britisk filminstruktør og producer

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne